Orono kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Orono (Maine)
Orono (Minnesota)